Het WTA-tennistoernooi van Shanghai (officieel Heineken Open) van 2000 vond plaats van 16 tot en met 22 oktober 2000 in de Chinese havenstad Shanghai. Het was de vierde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Shanghai 2000. Er werd gespeeld op hardcourt­buiten­banen.

De Amerikaanse Meghann Shaughnessy bereikte beide finales – zij verloor de eindstrijd in het dubbelspel, maar won de titel in het enkelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Wang Shi-ting was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Kristina Brandi bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Pavlina Nola.

Het vierde reekshoofd, Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Oezbeekse Iroda Tulyaganova in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Shaughnessy wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij incas­seerde US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Naoko Kijimuta en Miho Saeki hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het ongeplaatste duo Lilia Osterloh en Tamarine Tanasugarn won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Rita Grande en Meghann Shaughnessy in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Osterloh had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Thaise Tanasugarn ook één.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Shanghai 2000
Shanghai
Sportevenement in Shanghai